Walters steht für:
 Walters (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Walters Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

 Walters Art Museum in Baltimore
 Vernon A. Walters Award, deutsch-amerikanische Auszeichnung

Walters ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Walters (Arkansas), Ort im Mississippi County, Arkansas
 Walters (Louisiana), Ort im Catahoula Parish, Louisiana
 Walters (Michigan), Ort im Oakland County, Michigan
 Walters (Minnesota)
 Walters (Mississippi), Ort im Jones County, Mississippi
 Walters (Oklahoma)
 Walters (Pennsylvania), Ort im Northampton County, Pennsylvania
 Walters (Virginia)
 Walters (Washington), Ort im Whitman County, Washington
 Walters Ferry, Idaho
 Walters Woods, Virginia

Siehe auch:
 Walter
 Walther